Spaans voor 9 juli, Onafhankelijkheidsdag in Argentinië 
Nueve de Julio (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Nueve de Julio (partido), een partido van de Argentijnse provincie Buenos Aires
Nueve de Julio (San Juan), een plaats in de Argentijnse provincie San Juan
Nueve de Julio (departement van San Juan), een departement van de Argentijnse provincie San Juan
Nueve de Julio (departement van Chaco), een departement van de Argentijnse provincie Chaco
Nueve de Julio (departement van Río Negro), een departement van de Argentijnse provincie Río Negro
Nueve de Julio (departement van Santa Fe), een departement van de Argentijnse provincie Santa Fe